Lista kodów państw według standardów GS1.

Wszystkie państwa europejskie są w GS1, jednak niektóre mniejsze korzystają z kodów sąsiednich państw. Pozostałe państwa niewymienione na liście powyżej nie są obecnie w systemie GS1. Aktualnie zarezerwowane kody dla przyszłego użytku to:
 140 – 199
 381, 382, 384, 386 & 388
 390 – 399
 441 – 449
 472, 473 & 483
 510 – 519
 521 – 527
 532 – 534 & 537 – 538
 550 – 559
 561 – 568
 580 – 589
 591 – 593 & 595 – 598
 602 & 604 – 607
 610, 612, 614, 617, 620 & 623
 630 – 639
 650 – 689
 696 – 699
 710 – 728
 747 – 749
 751 – 753 & 756 – 758
 771, 772, 774, 776 – 788
 791 – 799
 851 – 857
 861 – 864 & 866
 881 – 883, 886, 887 & 889
 920 – 929
 951 – 954, 956 – 957
 959 – 976
 983 – 989

Zobacz też 
 Kody ISO 3166

Linki zewnętrzne 
 Lista prefiksów GS1

Handel
Kody kreskowe
Listy związane z gospodarką